Vola steht für:

 VOLA, ein dänischer Armaturen-Hersteller  
 Voľa, eine Gemeinde in der Slowakei
 Vola (Band), dänische Metalband

Vola ist der Familienname folgender Personen:

 Louis Vola (1902–1990), französischer Jazzmusiker

Siehe auch:
 Voľa (Begriffsklärung)
 Volha